Elitegroup Computer Systems
Export Control System